Il doppio del Copa San Juan Gobierno 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martín Alund e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo ma Zeballos quest'anno non ha partecipato.

Alund ha fatto coppia con Facundo Bagnis e ha perso in finale contro Guillermo Durán and Máximo González 6–3, 6–0.

Teste di serie

  Martín Alund /  Facundo Bagnis (finale)
  Guido Andreozzi /  Eduardo Schwank (primo turno)

  Renzo Olivo /  Marco Trungelliti (semifinali)
  Andrej Kuznecov /  Rubén Ramírez Hidalgo (ritiro)

Tabellone

Note 
 

Copa San Juan Gobierno 2013
ATP Challenger Tour 2013